Транзиторный акантолитический дерматоз Гровера — редкий доброкачественный дерматоз, характеризующийся папуловезикулезной зудящей сыпью с гистологическими признаками акантолиза с дискератозом. Страдают заболеванием в основном мужчины старше 40 лет, с I и II фототипами кожи.

Эпидемиология 
Болеют преимущественно мужчины среднего и пожилого возраста. Точной информации о распространении и частоте заболевания нет. В одном исследовании, проведенном в 1999 году, в Швейцарии, было выполнено более 30000 биопсий кожи, и только у 24 человек диагностировали болезнь Гровера.

Этиология 
Точная этиология заболевания не известна. Существуют предположения о воздействии различных неспецифических факторов, таких как:

 интенсивная инсоляция;
 излучение;
 болезни крови;
 хронические очаги инфекции.

Клиническая картина 
Заболевание проявляется поражением кожи в виде папул красновато-синюшного цвета и мелкими пузырями с прозрачным содержимым диаметром 2–5 мм. Элементы располагаются группами без тенденции к периферическому росту и слиянию. Излюбленная локализация высыпаний: шея, плечи, грудь, спина, бедра. Высыпания сильно зудят.

Дерматоз возникает преимущественно в летнее время и может самостоятельно проходить.

Дифференциальная диагностика 
Дифференциальную диагностику проводят со следующими заболеваниями:

 пузырчатка Гужеро-Хейли-Хейли;
 болезнь Дарье — Уайта:
 герпетиформный дерматит Дюринга;
 временная почесуха взрослых.

Диагностика 
Диагноз ставится на основании клинической картины и гистологического исследования, в результате которого обнаруживают дискератоз в зернистом слое и акантолиз с формированием внутриэпидермальных щелей.

Лечение 
Легкие формы заболевания лечат местно глюкокортикостероидами, противозудными препаратами. При системном поражении применяют глюкокортикостероиды, иммуносупрессоры, цитостатики. Следует избегать провоцирующего фактора — длительного нахождения на солнце.

Примечание 

Заболевания по алфавиту
Заболевания кожи и её придатков